Název Týnec etymologicky souvisí s anglickým slovem „town“ a řadou slov v dalších jazycích, která znamenají zeď, stěnu, plot, ohradu či zahradu. Souvisí s ním i česká slova týnit (roubit), přetejnit (přehradit) a vytejnit (rozdělit). Jméno Týnec má více obcí:

 1. Týnec (okres Břeclav), též Týnec na Moravě – obec v okrese Břeclav
 2. Týnec (okres Klatovy), též Týnec u Janovic nad Úhlavou – obec v okrese Klatovy
 3. Týnec nad Labem – obec v okrese Kolín
 4. Týnec nad Sázavou – obec v okrese Benešov
 5. Hrochův Týnec – obec v okrese Chrudim
 6. Panenský Týnec – obec v okrese Louny
 7. Velký Týnec – obec v okrese Olomouc

nebo částí obcí:

 10. Týnec (Dobrovice), též Týnec u Dobrovice – část obce Dobrovice v okrese Mladá Boleslav
 11. Týnec (Chotěšov), též Týnec u Chotěšova – část obce Chotěšov v okrese Plzeň-jih
 12. Týnec (Koleč) – část obce Koleč v okrese Kladno
 13. Týnec (Malý Bor), též Týnec u Hliněného Újezdu – část obce Malý Bor v okrese Klatovy
 14. Týnec (Planá), též Týnec u Plané – část obce Planá v okrese Tachov
 15. Dolní Týnec – část obce Třebušín v okrese Litoměřice
 16. Horní Týnec – část obce Třebušín v okrese Litoměřice
 17. Mariánský Týnec – část obce Kralovice v okrese Plzeň-sever
 18. Mnichovský Týnec – část obce Chožov v okrese Louny
 19. Smrkový Týnec – část obce Rabštejnská Lhota v okrese Chrudim

v zahraničí
 Tyniec (česky Týnec) – historická obec v Polsku, součást Krakova

ostatní
 (1.) Týnec (tvrz), též hrad – zaniklé středověké sídlo poblíž obce Týnec v okrese Břeclav
 (2.) Týnec (nový zámek) – zámek v obci Týnec jihozápadně od Klatov
 (2.) Týnec (starý zámek) – bývalý zámek, pozdější Úřednický dům v obci Týnec jihozápadně od Klatov

Podobné názvy 
 Týn
 Týneček

Externí odkazy